Marie Galante (film), een film uit 1934
 Marie-Galante, een eiland behorende tot Guadeloupe